Die Monokotyledonen oder Einkeimblättrigen Pflanzen sind eine der großen Gruppen der Bedecktsamer. Sie bilden eine natürliche Verwandtschaftsgruppe.

Merkmale 
Im Wesentlichen handelt es sich um meist ausdauernde krautige Pflanzen; auch baumförmige Lebensformen wie Palmen gehören dazu. Im Samen wird im Embryo typischerweise nur ein einziges Keimblatt angelegt, woraus sich der Name ableitet, der sich aus, im Griechischen, monos für „einzig“ und kotyledon für „Keimblatt“ zusammensetzt. Charakteristisch für diese Großgruppe der Blütenpflanzen sind vor allem folgende Merkmale: Die Keimwurzel verkümmert sehr schnell. Es kommt stattdessen zur Bildung von gleichartigen seitlichen sprossbürtigen Wurzeln. So fehlt meist eine Hauptwurzel; man spricht daher von einem homorhizen Wurzelsystem. (Wurzelsysteme mit Hauptwurzel werden als allorhiz bezeichnet und kommen meist bei den anderen Bedecktsamern vor.) Leitbündel sind im gesamten Querschnitt des Stängels (Sprossachse) vorhanden und kulminieren nicht in konzentrischen Parallelordnungen, was man als Ataktostele bezeichnet. Meist verzweigen sich die Stängel nicht. Monokotyle haben geschlossene Leitbündel, d. h. Phloem und Xylem sind nicht durch ein Kambium getrennt, daher ist kein sekundäres Dickenwachstum nach den Mechanismen, wie man sie von Zweikeimblättrigen oder Gymnospermen kennt, möglich.

Die üblicherweise parallelnervigen Laubblätter haben meist keinen Blattstiel (Ausnahmen beispielsweise bei den Zingiberaceae, oder den Maiglöckchengewächsen). Blattadern kommen sehr selten fieder-, netz- oder handartig strukturiert vor (z. B. bei der Einbeere oder bei Taro (Colocasia)). Es kommt in der Regel nicht zu einer Aufgliederung der Blattspreite, also seltener zur Bildung zusammengesetzter Blätter (wie z. B. bei Palmen).

Ist die Blütenhülle typischerweise nicht in Kelch (Kalyx) und Krone (Corolla) unterteilt, wird sie als Perigon bezeichnet. Bei einigen „höheren“ Taxa sind die Blütenhüllblätter der zwei Perigonblattkreise jedoch verschieden geformt; so z. B. bei den Schwertlilien. Die Blüte ist meist dreizählig: zweimal drei gleichartig aussehende Blütenhüllblätter (Tepalen) (oder je drei Sepalen (Kelchblätter) und Petalen (Kronblätter)), zweimal drei Staubblätter und drei Fruchtblätter.

Vorkommen 
Einkeimblättrige Pflanzen kommen in nahezu jedem Lebensraum der Erde vor. Sowohl aquatische Formen (Vertreter der Froschlöffelgewächse, Wasserlinsengewächse u. a.), als auch terrestrische Formen werden ausgebildet. Vor allem in den Regenwäldern der Tropen und Subtropen ist die artenreichste Gruppe, die der Orchideen, besonders häufig anzutreffen. Die individuenreichste Gruppe ist mit Abstand die der Süßgräser, die selbst auch in nahezu allen Klimazonen vertreten ist. Die Süßgräser stellen wohl aufgrund des wirtschaftlichen Nutzens auch die wichtigste Pflanzengruppe für den Menschen überhaupt dar, da alle Getreidearten zu ihnen gehören.

Systematik 
Die Monokotyledonen sind eine seit langem erkannte Verwandtschaftsgruppe. Der Angiosperm Phylogeny Group folgend bilden sie ein Taxon. Die frühere Bezeichnung Monocotyledonae wird in der Systematik der Angiosperm Phylogeny Group nicht mehr verwendet. Ihre Schwestergruppe ist die Gruppe aus Ceratophyllales und Eudikotyledonen.

Zu ihnen werden folgende Ordnungen gezählt:
 Ordnung Acorales (Kalmusartige)
 Ordnung Alismatales (Froschlöffelartige)
 Ordnung Petrosaviales
 Ordnung Dioscoreales (Yamswurzelartige)
 Ordnung Pandanales (Schraubenbaumartige)
 Ordnung Liliales (Lilienartige)
 Ordnung Asparagales (Spargelartige)
 ohne Rang Commeliniden
 Ordnung Arecales (Palmenartige)
 Ordnung Poales (Süßgrasartige)
 Ordnung Commelinales (Commelinaartige)
 Ordnung Zingiberales (Ingwerartige)

Für eine Gliederung bis auf Familienebene siehe Systematik der Bedecktsamer.

Die Verwandtschaft der Ordnungen kann in folgendem Kladogramm dargestellt werden:

Literatur 
 Joachim W. Kadereit, Christian Körner, Benedikt Kost, Uwe Sonnewald: Strasburger – Lehrbuch der Pflanzenwissenschaften. 37., vollständig überarbeitete und aktualisierte Auflage des Lehrbuchs der Botanik. Springer Spektrum, Berlin/Heidelberg 2014, ISBN 978-3-642-54434-7, Abschnitt Monokotyledonen, S. 657 ff. ().

Einzelnachweise

Weblinks 

 William J. Hahn: Monocotyledons im Tree of Life web project (englisch)
 Peter von Sengbusch: Liliopsida – (Monokotyledonen) in Botanik online. Universität Hamburg (nach 2004 nicht mehr bearbeitet)

Bedecktsamer